Emergency steht für:
 ein bewaffneter Konflikt in Malaysia, sowie auch sein Folgekonflikt, siehe Malayan Emergency
 eine italienische Hilfsorganisation, siehe Emergency (Organisation)
 eine Computerspielreihe, siehe Emergency (Spieleserie)
 eine multinationale Fusionband, siehe Emergency (Fusion-Band)
 Emergency (Film), Thriller von Carey Williams (2022)

Siehe auch:

 die, in der Originalsprache gleichnamige, Fernsehserie Notruf California
 e-mergency